Australimyza är ett släkte av tvåvingar. Australimyza ingår i familjen Australimyzidae. 

Australimyza är enda släktet i familjen Australimyzidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Australimyza